Клиновец:

Россия 
 Клиновец — село в Корочанском районе Белгородской области.
 Клиновец — деревня в Вичугском районе Ивановской области.

Чехия 
 Клиновец — самая высокая гора Рудных гор.